Creep puede referirse a las siguientes acepciones:

 Creep o reptación, es un tipo de corrimiento, provocado por la inestabilidad de un talud y la gravedad.
 Creep (Fluencia lenta): incremento de deformación que sufre un material cuando le es aplicado un esfuerzo. 
 Creep (canción de Radiohead): canción del grupo británico, Radiohead.
 Creep (canción de TLC): canción del grupo estadounidense, TLC.
 Creep (canción de Stone Temple Pilots): canción del grupo grunge, Stone Temple Pilots.
 Creep (película de Patrick Brice).
 Creep (película de Christopher Smith), con Franka Potente.